Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn 2011 (oficjalna nazwa: Eesti meeste karikavõistlused 2011) - 64. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Estonii odbywających się od 1948 roku. Zainaugurowane zostały 5 października i trwały do 10 grudnia. Brały w nich udział kluby z Schenker League i I liigi.

Rozgrywki składały się z ćwierćfinałów i turnieju finałowego. Turniej finałowy odbył się w dniach 9-10 grudnia w Viljandi Spordihoones w Tartu.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Ćwierćfinały

Turniej finałowy

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 w Estonii
2011 w piłce siatkowej
Puchar Estonii w piłce siatkowej mężczyzn